Termenul Standard poate defini:

În general 
 Un anumit fel de metodă, măsură, unitate de valori, criterii, mai mult sau mai puțin recunoscute pe plan național sau internațional. Astfel se poate vorbi de standardizarea unor produse, metode, norme mai ales în domeniul tehnic. Spre exemplu:
 standard mecanic (de mecanică, în mecanică);
 standard electric;
 standard constructiv (de construcție, construcțional);
 standard muzical;
 standard metrologic (de măsurare, de metrologie etc.);
 standard informatic (rețele informatice, programe etc.).

 Un anumit nivel de calitate, formă de prezentare, model, grad de confort, fiind uneori echivalent cu termenul nivel de viață normal sau strictul necesar care este necesar desfășurării unei vieți și activități normale.

 Ghidul ISO/CEI 2: 1996 definește standardul ca fiind un document, stabilit prin consens și aprobat de către un organism recunoscut, care asigură, pentru uz comun și repetat, reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activități sau rezultatelor lor, cu scopul de a se obține gradul optim de ordine într-un anumit context.

În special

În domeniul muzicii 
 se utilizează de ex. jazz standard.
 dans standard

În domeniul gramaticii, nivelului de exprimare 
 limbă standard

În domeniul statisticii 
 deviație standard

În fizică 
În termodinamică, starea standard (Standard Temperature and Pressure - STP) este o stare convențională de referință la care se raportează diferite alte stări. În diferite domenii și țări, valorile standard diferă, de exemplu în Europa se folosesc:
 pentru presiunea standard: p0 = 1 atm = 101325 Pa = 1013,25 hPa = 101,325 kPa = 1,01325 bar
 pentru temperatura standard:
 T0 = 273,15 K ⇔ 0 (la care densitatea aerului este ρ = 1,293 kg/m)
 T15 = 288,15 K ⇔ 15 (la care densitatea aerului este ρ = 1,225 kg/m)
 T20 = 293,15 K ⇔ 20 (la care densitatea aerului este ρ = 1,205 kg/m)
 T25 = 298,15 K ⇔ 25 (la care densitatea aerului este ρ = 1,184 kg/m)
Note
 Starea standard poate să nu aibă valori constante pentru temperatură și presiune, de exemplu în cazul atmosferei standard folosită în aviație, unde presiunea și temperatura variază cu altitudinea.
 Prin stare normală (Normal Temperature and Pressure - NTS) se înțelege starea standard la T0 = 273,15 K și p0 = 101325 Pa = 1 atm, însă în urma recomandărilor celei de-a 9-a CGPM din 1982 se tinde să se treacă la presiunea normală de p0 = 100000 Pa = 1 bar.

În chimie 
În chimie (termodinamică chimică) se subînțelege ca presiune standard presiunea de 1 bar sau 100 kPa. In cazul unui amestec de gaze, presiunea parțială a fiecărui gaz este de 1 bar.
In tratate mai vechi presiunea standard este considerată  1 atm = 101,325 kPa, fără a lua în considerare temperatura.
Presiunea standard depinde de concentrație și de puritatea substanței:

Pentru presiune se mai poate formula:

Stare standard

În biochimie 
Este valoarea pH (concentrația ionilor de hidrogen (H))
 Valoarea standard  de 10 mol/l pH = 7 a apei la 22 °C este considerată apă neutră din punct de vedere chimic.

În sistemele de alarmare vocala 
Set de norme recunoscute și aplicate la nivel internațional ce reglementează parametrii tehnici și operaționali de funcționare a sistemelor de sunet pentru avertizare și evacuare vocala în situații de urgențǎ. 
Exemple: Standard EN60849; BS5839.

În alte moduri de folosire a termenului 
 în domeniul calității produselor, deviere de la standard
 în creșterea animalelor, nivel de îngrijire standard, criteriile standard a unei rase
 în sport: de exemplu în fotbal, situații standard
 în chimia analitică standardizarea unei metode
 în măsurile de protecție, în cazul manipulării unor substanțe vătămătoare, toxice sau caustice sunt metode standard de protecție.

Toponime 
 Standard, Illinois, Statele Unite
 Standard City, Illinois, Statele Unite
 Standard, Alberta, Canada
 Standard, California, Statele Unite
 Standard, Indiana, Statele Unite
 Standard, Louisiana (dezambiguizare), Statele Unite
 Standard, West Virginia, Statele Unite

Sport 
 FK Standard Sumgayit, un fost club de fotbal azer
 Standard Liège, un club de fotbal belgian

Note

Vezi și 
 Limbă standard
 Listă de standarde ISO
 Standarde Web
 ASRO